Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 26 and 27 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 26 липня о 09:45.

Півфінали
Півфінали розпочались 26 липня о 17:41.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся о 17:51.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (чоловіки)